Munsan-eup kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Munsan-eup, Paju, köping i Paju, Gyeonggi,  
 Munsan-eup, Jinju, köping i Jinju, Södra Gyeongsang,